Innuendo (album), een album van rockgroep Queen
 Innuendo (nummer), de titelsong van dat album
 Innuendo (toneelvoorstelling), toneelvoorstelling van Kristien Desmettre